Trafic à Jollywood est le  de la série de bande dessinée Marsupilami de Batem. L'ouvrage est publié en 1998.

Résumé

Personnages principaux

Humains 
 Rémi et Collin
 Deltorro, vétérinaire

Animaux 
 Marsupilami et  Marsupilamie
 Les trois enfants Marsupilamis : Bobo, Bibu, et Bibi
 Singes de Jollywood

Notes et références

Annexes

Documentation 
 .

Liens externes 
 
 .

Album du Marsupilami
Album de bande dessinée sorti en 1998
Album Marsu Productions